Ла Сиљета има више значења:

 Ла Сиљета, Ел Ентронке (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сиљета (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сиљета (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сиљета (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сиљета (Апоро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сиљета (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сиљета (Окампо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сиљета (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Сиљета (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Сиљета (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Сиљета (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сиљета (Камарон де Техеда), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сиљета (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Сиљета (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику